Noise gate : effet de traitement sonore.
Noise Gate (groupe) : groupe de rock belge.